Biografies:
 Anastàsia, , germana de Constantí
 Anastàsia, , consort de l'emperador romà d'Orient Constantí IV
 Anastàsia d'Egina, Egina, , considerada santa per l'església catòlica
 Anastàsia de Rússia (gran duquessa de Mecklenburg-Schwerin), (Peterhoff 1860 - Eze (França) 1922)
 Anastàsia de Rússia (gran duquessa de Rússia), (Sant Petersburg 1901 - Ekaterinburg 1918)
 Anastasia Mayo (L'Hospitalet de Llobregat, 1980), actriu catalana de cinema X
 Cinema:
 Anastàsia (pel·lícula de 1956), pel·lícula d'Anatole Litvak, interpretada per Ingrid Bergman, Yul Brynner i Helen Hayes
 Anastàsia (pel·lícula de 1997), pel·lícula d'animació
 Geografia: 
 Santa Anastàsia de Tolba, ermita del municipi de Tolba, a la Franja de Ponent
 Sant'Anastasia, municipi italià de la regió de Campània i a la província de Nàpols
 Anastasia (Uruguai), localitat de l'Uruguai ubicada al departament de Treinta y Tres
 (824) Anastasia, asteroide descobert el 1916